Phelps County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Phelps County (Missouri)
 Phelps County (Nebraska)